De Scottish Cup 2017–18 was de 133ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 12 augustus 2017 en eindigde op zaterdag 19 mei 2018 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter Kevin Clancy. Celtic won de beker voor de 38ste keer in het bestaan van de club.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2017/18
Schots voetbalkampioenschap 2017/18

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2018